Antônio Correia um prelado português, arcebispo da Bahia e Primaz do Brasil
Antônio Correia da Costa um militar e político brasileiro
Antônio Correia de Couto um político brasileiro
Antônio Correia de Oliveira um político brasileiro

Desambiguação